У этого слова есть несколько значений:

 Филипповцы или липоване — старообрядцы поповского направления и этнографическая группа русских.
 Старопоморцы-филипповцы — старообрядцы беспоповского направления.